Fantastic est un mot anglais qui signifie « fantastique ». Il peut également désigner :
 Fantastic, un album de Wham! ;
 Fantastic, une chanson d'Ami Suzuki ;
 Fantastic, un film américain d'Offer Egozy sorti en 2016 ;
 Fantastic, une chaîne de télévision pour enfants polonaise ;
 , un magazine américain ;
 Fantastic'', un ferry italien.